Посвячений — повний член злочинної сім'ї в американські мафії.

 «Посвячений» — радянський містичний художній фільм 1989 року.
 «Посвячений» — американський соціально-фантастичний антиутопічний фільм 2014 року.